ITM steht für:
 Flughafen Osaka-Itami in Japan als IATA-Code
 Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht
 Institut für Technische Mechanik, Karlsruher Institut für Technologie
 ITM Enterprises S.A., Paris, ein internationales Handelsunternehmen
 Information Technology Management, ein EDV-technisches Informationssystem
 Informationstechnik im Maschinenwesen (Studiengang an der TU Berlin)
 in the money (in den Preisrängen) im Kartenspiel Poker
 Irish Traditional Music, siehe Irish Folk
 Irish Transverse Mercator, eine Kartenprojektion für Irland
 Israeli Transverse Mercator, eine Kartenprojektion für Israel
 ITM Power, ein britisches Unternehmen
 Italmanubri S.p.A. (Loria), ein italienischer Hersteller von Fahrrad-Komponenten
 Iran Tractor Manufacturing Company

itm steht für:
 Itu Mbon Uzo (ISO-639-3-Code), Varietät von Ibuoro, Cross-River-Sprache in Nigeria

 
ITM